„Ледените дяволи“ е български аматьорски клуб по хокей на лед от гр. София, който играе домакинските си мачове в „Зимния дворец на спорта“. Отборът е ставал 1 път шампион на България при аматьорите.

История 
Спортен клуб „Зимния“ – Хокеен отбор „Ледените дяволи“ е създаден през месец февруари 2007 г. от група ентусиасти, желаещи да тренират хокей на лед. За по-малко от година броят на хората, участващи в отбора нараства от 7 на повече от 30, като в състава му влизат хора от най-различни сфери на обществения живот.

Шампионат 
ХК „Ледените Дяволи“ се състезава в „Б“ група на държавното първенство за мъже, където участват още отборите на Червена звезда, Динамо и Торпедо, и също така в Балканската Хокейна лига, където участват още отборите на Динамо, Торпедо, Айсберг, Етро-Калоян, Ираклис и Арис

Успехи 
Шампион на България при аматьорите Б група БФХЛ: – 1 път
 2008 г.

БаХЛ сезон 2008-2009 – 2-ро място

БаХЛ сезон 2009-2010 – 2-ро място

БаХЛ сезон 2010-2011 – 3-то място

Състав през 2008 г. 
 1. Мартин Пенев – вратар
 5. Димитър Маринов – вратар
 89. Мартин Вельов – вратар
 24. Лъчезар Борисов – вратар
 2. Иван Николов – защитник
 3. Петър Дочев – защитник
 4. Станислав Нанев – защитник
 6. Иван Захариев – защитник
 14. Добромир Брешков – защитник
 25. Андрей Вачков – защитник
 27. Юлиан Димитранов – защитник
 31. Юлиан Митов – защитник
 71. Владимир Владимиров – защитник
 88. Елтимир Денев – защитник
 10. Петър Стойнов – център
 13. Радостин Площаков – център
 77. Ивайло Стайков – център
 9. Радослав Динев – крило
 16. Янко Спасов – крило
 21. Любен Дилов – крило
 22. Свилен Стоименов – крило
 28. Кристиан Димитранов – крило
 7. Борислав Димитров – нападател
 8. Герасим Ефтимов – нападател
 11. Иван Георгиев – нападател
 17. Александър Авакян – нападател
 18. Димитър Димитров – нападател
 36. Михаил Бончев – нападател
 55. Георги Иванов – нападател
 66. Матьо Илчев – нападател
 72. Стоян Стоянов – нападател

Външни препратки 
 Официален сайт на „ХК Ледените дяволи“
 Официален сайт на Българската федерация по хокей на лед 
 Сайт за българския хокей на лед

Български отбори по хокей на лед
Спорт в София